Lophos tassilicus är en ringmaskart som beskrevs av Termier, Termier och Albert-Félix de Lapparent 1973. Lophos tassilicus ingår i släktet Lophos, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
tassilicus